Eredivisie (1962/1963) była 7. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feijenoord Rotterdam. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Pierre Kerkhofs, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1962 w Holandii
1963 w Holandii